Ансамбль ( — совокупность, стройное целое) — согласованность, единство частей, образующих что-либо целое. Например, комплект одежды из нескольких предметов; несколько зданий, выдержанных в едином стиле.
 Архитектурный ансамбль — гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений.
 дворцово-парковый ансамбль.
 Художественный ансамбль — художественная согласованность, стройность исполнения драматического, музыкального и т. п.
 Музыкальный ансамбль — группа артистов, составляющая единый художественный коллектив.
 Ансамбль (опера) — фрагмент оперного произведения с участием нескольких артистов и иногда хора.
 Статистический ансамбль в физике — набор всевозможных состояний данной физической системы, отвечающих определённым критериям.
 микроканонический ансамбль
 канонический ансамбль
 большой канонический ансамбль.
 Танцевальный ансамбль — группа артистов танца, составляющая единый художественный коллектив.
 Ансамбль (теория вероятностей) — бесконечное множество реализаций случайной функции, полностью характеризующее случайный процесс.
 Ансамбль (системный анализ) — связанная по групповому признаку совокупность транзактов.
 Ансамбль (фильм) — израильский фильм 1979 года.